Lijst van burgemeesters van Nieuwpoort (België), burgemeesters van de Belgische gemeente Nieuwpoort
 Lijst van burgemeesters van Nieuwpoort (Nederland), burgemeesters van de voormalige Nederlandse gemeente Nieuwpoort